Fischer House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fischer House (Lake Providence, Louisiana), NRHP-ID 80001726
 Fischer House (Austin, Texas), NRHP-ID 82001741

Siehe auch:
 Fisher House